Noordelijke grijswangtrappist
 Zuidelijke grijswangtrappist